Полинг може бити:

 Полинг (Милдорф ам Ин), општина у округу Милдорф ам Ин, у њемачкој покрајини Баварска.
 Полинг (Вајлхајм), општина у округу Вајлхајм-Шонгау, у њемачкој покрајини Баварска.